Le mot TRT peut renvoyer à :
 TRT, Tension de réseau de télécommunication ;
 TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ;
 Tinnitus Retraining Therapy ;
 Télécommunications radioélectriques et téléphoniques, entreprise française ;
 TRT, la compagnie des Tramways de Roubaix et de Tourcoing ;
 TRT, la compagnie nouvelle des Tramways de Roubaix et de Tourcoing.  
Homonymie d'acronyme